
Molekulska formula -{C18H22ClNO}- se može odnositi na:

 Hlorfenoksamin
 Fenoksibenzamin